Dva mnogokuta A i B su podudarna (kongruentna) ako postoji izometrija takva da je A = A1.

Geometrija